Albin – imię męskie

Miejscowości w USA:
 Albin – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Laramie
Gminy w USA:
 Albin (ang. Albin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown